Adelaide av Burgund (), född omkring 1218, död 8 mars 1279 i Évian i Burgund, var en regerande pfalzgrevinna av Burgund från 1248 fram till sin död. Hon var dotter till hertig Otto I av Meranien och Beatrice II av Burgund, och ärvde grevskapet efter sin bror Otto III av Burgund.

Familj 

Först gifte hon sig den 1 november 1236 med greve Hugo av Chalon och tillsammans fick de tretton barn:

 Otto
 Hugo
 Stefan
 Ronald
 Henrik
 Johan
 Elisabet
 Hippolyta
 Guyonne
 Agnes
 Margareta
 Beatrice
 Adelaide

Ett år efter sin makes död, gifte hon om sig den 11 juni 1267 med greve Filip I av Savojen men äktenskapet förblev barnlöst.

Anfäder

Referenser 

Födda okänt år
Avlidna 1279
Kvinnor
Personer i Frankrike under 1200-talet
Kvinnliga regenter under 1200-talet